Усатово () — село, относится к Одесскому району Одесской области Украины; расположено на Хаджибейском лимане, курорт «Хаджибей».

Население по переписи 2001 года составляло 8483 человека. Почтовый индекс — 67663. Телефонный код — 482. Занимает площадь 4,53 км². Код КОАТУУ — 5121085201.

По имени села  E. P. Лагодовской и М. Ф. Болтенко названа усатовская культура.

Местный совет 
67663, Одесская обл., Одесский р‑н, с. Усатово, пер. Урядовый, 63

Известные уроженцы, жители 
Герой Советского Союза Пётр Вернидуб родом из Усатово.

Инфраструктура 
Усатовский лицей имени П. Д. Вернидуба

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Усатово на сайте Верховной рады Украины
 Старое казацкое кладбище в селе Усатово // Україна Інкогніта.

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)
Курорты Одесской области